Борати (солі) — солі борної кислоти.
 Борати (мінерали) — клас мінералів — солей борних кислот.
 Борати (ефіри) — борорганічні сполуки, ефіри борної кислоти.

Див. також
 Борат